«Визит старой дамы» — название нескольких произведений.
 «Визит старой дамы» — пьеса Фридриха Дюрренматта (1956). Её одноимённые экранизации:
 «Визит старой дамы» — фильм Романа Баскина (Эстония, 2006).
 «Визит старой дамы» — телефильм Николауса Лейтнера (Германия—Австрия, 2008).

См. также 
 «Визит дамы» — советский двухсерийный телефильм режиссёра Михаила Козакова (1989), экранизация пьесы «Визит старой дамы».